Sesiones @ AOL son presentaciones en vivo que dan famosas bandas en los estudios de AOL. Sessions@AOL puede referirse también a:

Sessions@AOL (EP de Amy Winehouse)
Sessions@AOL (EP de Nelly Furtado)
Sessions@AOL (EP de The Veronicas)
Sessions@AOL (EP de Yellowcard)